Abrikosov, Abrikossov ou Abrikossova est un patronyme porté par les personnalités de la famille Abrikossov :

 Alekseï Abrikossov (1928-2017), physicien américain ;
 Alexeï Abrikossov (1824-1904), entrepreneur russe ;
 Andrei Abrikossov (1906-1973), acteur soviétique ;
 Mère Catherine Abrikossova, née Anne Ivanovna Abrikosoff, (1882-1936), religieuse russe.